Haplopelma är ett släkte av spindlar. Haplopelma ingår i familjen fågelspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fågelspindlar
Haplopelma